Als Maschinist bezeichnet man in unterschiedlichen Zusammenhängen den Bediener einer Maschine, etwa:
 bei der Eisenbahn den Führer einer Lokomotive, siehe Triebfahrzeugführer;
 bei der Feuerwehr der Fahrer von Einsatzfahrzeugen und Bediener von feuerwehrtechnischen Einrichtungen als Mitglied einer Gruppe oder Staffel 
 beim Technischen Hilfswerk den Bediener strom- und lichterzeugender Anlagen und Pumpen;
 in der Dampf- und Motorschifffahrt den Bediener des Schiffsmotors, siehe Schiffsmechaniker;
 in der Industrie einen Maschinenführer,
 und zwar insbesondere den Bediener einer Werkzeugmaschine, siehe Zerspanungsmechaniker;
 beim Theater den Bediener der Bühnenmaschinerie (Theatermaschinist), siehe auch Bühnentechniker.
 beim Film in der Schweiz den Grip (Filmberuf)

Außerdem heißt ein spanischer Thriller des Regisseurs Brad Anderson aus dem Jahre 2004 Der Maschinist.